

Patronyme
 Hermann von Wissmann, (1853-1905), est un colonisateur allemand.
 Matthias Wissmann, (1949- ), est un homme politique allemand.

Voir aussi 
Ariel Wizman, Comédien et DJ

Homonymie
Homonymie de patronyme